Das Wort Glissade bezeichnet

 im Ballett einen Gleitschritt dicht über dem Boden, siehe Ballett

 in der Fliegerei eine stabile Flugform von dreiachsig gesteuerten Flugzeugen, siehe Seitengleitflug